Змагання з плавання на 10 кілометрів серед чоловіків на Олімпіаді 2016 року відбулися 16 серпня у Форті Копакабана.

Розклад 
Час місцевий (UTC−3)

Результати

Примітки 

марафон 10 кілометрів (чоловіки)